Wykaz występów pierwszej drużyny Wisły Kraków w rozgrywkach Superpucharu Polski w piłce nożnej.

1999

2001

2004 
Decyzją PZPN (na wniosek Lecha Poznań i za zgodą Wisły Kraków) mecz 26 kolejki I ligi w sezonie 2003/2004 był równocześnie spotkaniem o Superpuchar Polski.

2008

2009

Dodatkowe informacje 
Wisła Kraków zakwalifikowałaby się do Superpucharu, gdyby był rozgrywany w latach 1927, 1928, 1929, 1950, 1951, 1952, 1967, 1978, 1984, 2002, 2003, 2005 oraz 2011.

Statystyki

Bibliografia 
 historiawisly.pl
 90minut.pl

Wisła Kraków
Krakowskie kluby w rozgrywkach piłkarskich